Rohozec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rohozec u Tišnova, Gemeinde im Okres Blansko
Rohozec u Žehušic, Gemeinde im Okres Kutná Hora

Hrubý Rohozec, Ortsteil von Turnov, Okres Semily
Kadaňský Rohozec, Ortsteil von Radonice u Kadaně, Okres Chomutov
Malý Rohozec, Ortsteil von Turnov, Okres Semily
Podbořanský Rohozec, Gemeinde im Okres Louny

Schloss Hrubý Rohozec